

Pessoas
Albrecht Wilhelm Roth
Celso Roth
Philip Roth
Ronaldo João Roth
Tim Roth

Localidades
Roth (Altenkirchen)
Roth (Bad Kreuznach)
Roth (Rhein-Hunsrück)
Roth (Rhein-Lahn)
Roth (distrito)
Ou ainda:
Roth an der Our
Roth bei Prüm

Outros
Roth Racing

Ver também
 

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos